

Cinema 
 È nata una stella (A Star Is Born) – film del 1937 diretto da William A. Wellman
 È nata una stella (A Star Is Born) – film del 1954 diretto da George Cukor
 È nata una stella (A Star Is Born) – film del 1976 diretto da Frank Pierson
 A Star Is Born – film del 2018 diretto da Bradley Cooper

Musica 
 A Star Is Born - album di Judy Garland del 1954, colonna sonora dell'omonimo film
 A Star Is Born – album di Barbra Streisand e Kris Kristofferson del 1976, colonna sonora dell'omonimo film
 A Star Is Born Soundtrack – album di Lady Gaga e Bradley Cooper del 2018, colonna sonora dell'omonimo film